William Coleman puede referirse a:

William Coleman (1766–1829), primer editor del The New York Evening Post (conocido actualmente como The New York Post).
William Coleman (1934–1988), historiador estadounidense de biología y editor de Studies in the History of Biology.
William C. Coleman (1878–?), activista por los derechos laborales y político socialista de Milwaukee.
William Coleman (juez) (1704–1769), juez de Filadelfia colonial, Pensilvania.
William Caldwell Coleman (1884–1968), exjuez federal estadounidense.
William Coffin Coleman (1870–1957), empresario estadounidense y fundador de The Coleman Company.
William D. Coleman, primer director de Andhra Christian Theological College, Hyderabad.
William David Coleman (1842–1908), expresidente de Liberia.
William Henry Coleman (1871–1943), exmiembro republicano de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por Pensilvania.
William Higgins Coleman (f. 1863), botánico e investigador inglés.
William Tell Coleman (1824–1893), pionero y político estadounidense.
William Thaddeus Coleman, Jr. (1920–2017), cuarto Secretario de Transporte de Estados Unidos y segundo afroamericano en ocupar dicho cargo.